Теллу́риты — группа химических соединений, соли теллуристой кислоты

Теллуритом также называется анион TeO32−.

Применение 
Теллурит калия используют в качестве суплемента при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий.

Примеры 
 Теллурит кальция
 Теллурит меди(II)